Bitva o Nadžaf může znamenat následující bitvy války v Iráku:

 Bitva o Nadžaf (2003) 
 Bitva o Nadžaf (2004) 
 Bitva o Nadžaf (2007)